Breuer puede referirse a:
 Ingo Breuer (1955-) Botánico.
 Josef Breuer, un médico, fisiólogo y psicólogo austriaco.
 Marcel Lajos Breuer, un arquitecto y diseñador industrial estadounidense.
 (Randall) "Randy" (W.) Breuer, un exjugador estadounidense de baloncesto profesional
 Harry Breuer, un compositor estadounidense

 el reflejo de Hering-Breuer, un reflejo para el control de la respiración.